RMS Empress of India kan syfta på:

 RMS Empress of India, sjösatt 1890
 RMS Empress of India, sjösatt 1908

Se även 
 HMS Empress of India, sjösatt 1891